Salvatore Mancuso (ciclista) – ex ciclista e dirigente sportivo
Salvatore Mancuso – criminale italiano
Salvatore Mancuso Gómez – criminale colombiano
Salvatore Mancuso (imprenditore) – ex presidente Alitalia e Banco di Sicilia